

Geografia
 Monte Ruzza – montagna del massiccio del Gran Sasso d'Italia

Persone
 Bruno Ruzza – calciatore italiano
 Emanuele Ruzza – doppiatore italiano
 Federico Ruzza – rugbista a 15 italiano
 Gianrico Ruzza – vescovo cattolico italiano
 Valentina Ruzza – rugbista a 15 italiana